Nueva Colombia puede referirse a:

 Nueva Colombia, distrito de Paraguay;
 Liga Deportiva Nueva Colombia, en Paraguay;
 Agencia de Noticias Nueva Colombia (ANNCOL).